Тульчинский — фамилия; имеет женскую форму Тульчинская.
 Тульчинский, Анатолий Аронович (род. 1943) —  советский и российский инженер-электрик, лауреат Государственной премии СССР (1986).
 Тульчинский, Григорий Львович (род. 1947) — российский философ, специалист по философии культуры, логике и методологии науки.
 Тульчинская, Вера Петровна (1907—1994) — советский микробиолог.

См. также 
 Тульчинский округ
 Тульчинский район